Interactive Ruby Shell (IRB) — это командная оболочка для программирования на объектно-ориентированном языке Ruby. Программа запускается из командной строки и позволяет выполнять команды языка Ruby в реальном времени. Поддерживается история введённых команд, редактирование, возможность обращаться к веб-сайтам и локальному веб-серверу. Программа была разработана Кэйдзю Исицукой.

Использование:
irb [ опции ] [ ''имя файла'' ] [ ''аргумент...'' ]

Пример использования:
irb(main):001:0> n = 5
=> 5
irb(main):002:0> def fact(n)
irb(main):003:1>   if n <= 1
irb(main):004:2>     1
irb(main):005:2>   else
irb(main):006:2*     n * fact(n - 1)
irb(main):007:2>   end
irb(main):008:1> end
=> nil
irb(main):009:0> fact(n)
=> 120

См. также 
 Сравнение командных оболочек
 Ruby

Ссылки 
 Онлайн-версия Interactive Ruby Shell.

Свободное программное обеспечение, написанное на Ruby